

Оукдейл — місто, штат Каліфорнія
 Оукдейл — місто, штат Луїзіана
 Оукдейл — місто, штат Міннесота
 Оукдейл — місто, штат Пенсільванія
 Оукдейл — місто, штат Теннессі
 Оукдейл — місто, штат Вісконсин
 Оукдейл — селище, штат Іллінойс
 Оукдейл — селище, штат Небраска
 Оукдейл — селище, штат Вісконсин
 Оукдейл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Окдейл